Airone – termine con cui ci si riferisce alla famiglia degli Ardeidae
 Air One – ex compagnia aerea a basso costo italiana, assorbita da Alitalia
 Airone – rivista di divulgazione scientifica
 Airone – simbolo araldico
 Airone – azienda aeronautica italiana poi divenuta nota come Caproni Aeronautica Bergamasca

Navi 
 Airone – torpediniera della Regia Marina del 1907
 Airone – torpediniera della classe Spica varata nel 1938
 Airone (F 545) – corvetta della Classe Albatros